Шильдер — фамилия.

Известные носители 
 Шильдер, Андрей Николаевич (1861—1919) — великий русский художник-пейзажист.
 Шильдер, Владимир Александрович (1855—1925) — русский военный педагог, директор Пажеского корпуса и Александровского лицея, генерал от инфантерии.
 Шильдер, Карл Андреевич (1785—1854) — русский военный инженер, инженер-генерал, генерал-адъютант.

Составные фамилии 
 Шильдер-Шульднер, Юрий Иванович (1816—1878) — русский генерал-лейтенант, начальник 5-й пехотной дивизии.

См. также 
 Подводная лодка Шильдера — цельнометаллическая подводная лодка, созданная в 1834 г. российским генерал-адъютантом К. А. Шильдером.